

Patronyme 

 Françoise Malaprade, (1934 - ) artiste peintre française.
 Léon Malaprade, (1903 - 1982 ) chimiste français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français